Bohdaniwka, ukr. Богданівка – nazwa kilkudziesięciu miejscowości na Ukrainie.

Obwód tarnopolski 
 Bogdanówka (Ukraina)

Zobacz też:
 Bogdanówka
 Bogdanowka